Carlos Farias é um cantor e compositor de música popular brasileira.

Discografia 
”Tupinikim”
”Carlos Farias”

Cantores de Minas Gerais
Compositores de Minas Gerais